Jeanne Saint-Marcoux (1920-2002), journaliste, éditrice et écrivain français ;
 Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1938-1985), une compositrice de musique électroacoustique.

 Saint-Marcoux, le nom de plume de Jeanne Saint-Marcoux (1920-2002), journaliste, éditrice et écrivain français.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien